Omrani peut désigner :
 Abdelhakim Omrani (1991-), footballeur franco-algérien, frère de Billel et Yassmina ;
 Amir Omrani (1989-), footballeur tunisien ;
 Billel Omrani (1993-), footballeur français, frère de Abdelhakim et Yassmina ;
 Fadia Omrani (1988-), handballeuse tunisienne ;
 Yassmina Omrani (1988-), athlète franco-algérienne, sœur de Abdelhakim et Billel.